Halle (Bélgica) —  comuna belga na província do Brabante Flamengo
 HAL (software) — Hardware Abstract Layer ou "Camada de abstração de Hardware"
 HAL 9000 —  computador a bordo da nave Discovery One, do filme 2001: A Space Odyssey

Outros 
 Hal Holbrook —  ator americano

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos